Кёршинские Борки́ — село в Моршанском районе Тамбовской области. Входит в Лёвинский сельсовет.

Название 
Название связано с близлежащими борками (лесками) и рекой Кёршей.

География 
Село расположено рядом с левым берегом Цны и озером Лесное (Борковское), в 72 км к северу от Тамбова.

 Географические объекты
 Река Цна
 Река Кёрша
 Озеро Лесное (Борковское; Сельское)
 Речки Рюма, Рогатки
 Кордон Борковский
 Вьюнское лесничество

История 

В книге «Прошлое Тамбовского края» П. Н. Черменский указывал, что село Кёршинские Борки впервые упомянуто в документах 1623 года, а в 1676 году князь В. В. Кропоткин о нём записал: «Кёршинского десятку село Кёршинские Борки на озере Сельском. А в нём церковь деревянная… В том же селе Борки дворов тягловых крестьян 42, бобыльских 7. Всех людей мужского пола 175 человек. В том числе в тягло поспело 56 человек, недорослей 70, отправлено служить на Дон 29 человек…»

Основными занятиями селян были хлебопашество и торговля. В Кёршинских борках, как и во всей тамбовской губернии, главным богатством был чернозём. Население села преимущественно занималось сельским хозяйством, главное место занимало земледелие. Из всей земельной площади губернии 64 % составляли пашни, 18 % леса, 13 % сенокосы и пастбища, 5 % — неудобные земли. Везде была трёхпольная система земледелия. В основном земли принадлежали богатым землевладельцам. Которые 40 % своих земель сдавали в наём. Главнейшим рынком сбыта продуктов сельского хозяйства Тамбовщины всегда была Москва. Значителен был и вывоз зерна за границу через балтийские порты. Внутри губернии на 128 городских и сельских ярмарках реализовывались в основном сельскохозяйственные товары. В 1898 году товаров по железной дороге было отправлено более 100 млн пудов (не считая транзита). Хлебные грузы составляли более 70 %. Обороты по хлебной торговле в Моршанске составляли до 12 млн пудов. В зимнее время, когда не было полевой работы, промышляли мясом, рыбой, сеном и дровами.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % от жителей.

Образование 
В селе работает средняя школа. Директор — Земцова Валентина Николаевна.

Культура 
1963 год — период расцвета клубных учреждений, библиотек. В крупных сёлах — Новотомниково, Серповое, Кёршинские Борки, Весёлое — строились типовые дома культуры, повсюду появлялись новые самодеятельные коллективы, создавались различные кружки.

Здравоохранение 
В селе действует Борковский фельдшерский пункт.

Улицы 
В селе существуют следующие улицы:
 Горького ул.
 Моршанская ул.
 Гражданская ул.
 Набережная ул.
 Колхозная ул.
 Пушкина ул.
 Ленина ул.
 Советская ул.
 Локтюхина ул.
 Тамбовская ул.
 Максима Горького ул.

Транспорт 
Транспортное сообщение с селом осуществляется по автомобильной дороге Тамбов — Кёршинские Борки — Моршанск. В село три раза в день по расписанию ходят маршрутки (Моршанск — Лёвино — Кёршинские Борки). Отправление транспорта происходит в 06.50; 15.00; 18.00 часов. Расписание может меняться в выходные дни, об этом дополнительно сообщается, вывешивается объявление на остановке маршрутного такси.

Храм Ильи 

Начало истории Ильинского храма относится к XVII веку. Храм стоял на возвышении, и все дороги приводили к этому месту. Хотя церковь была небольшого размера, но на каждый праздник здесь собиралось почти всё население. В храме проводились богослужения, причастия, венчания, отпевания, крещения. Последнего настоятеля Ильинской церкви звали Феодор. После 1917 года храм перестал служить прихожанам, но само здание сохранилось, там открыли клуб и библиотеку. Иконы и церковную утварь местные жители разобрали по домам. В 1950-х годах храм разобрали: часть брёвен пошла на строительство школы, а то, что осталось, местные жители разобрали по домам. На том месте больше ничего не строили. Старая фотография привлекла внимание уроженца села Кёрш-Борки, заслуженного строителя Российской Федерации, Дьячкова Николая Ивановича. Мечтой его жизни было восстановить храм в родном селе. На это было испрошено благословение Преосвященнейшего Феодосия, епископа Тамбовского и Мичуринского. Благодаря поддержке и помощи губернатора области О. И. Бетина, главы Моршанского района Г. П. Васильева, М. И. Ворожейкина, С. И. Дьячкова возродилась святыня села. 2 августа 2006 года, в престольный праздник, состоялось открытие храма святого Илии-Пророка, после чего владыка Феодосии освятил храм и совершил здесь Божественную литургию.

Мемориал «Воинской славы» 
Состоялось открытие 9 мая 2010 года мемориала памяти в честь земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Примечания

Ссылки 
 Крупнейший информационный портал Тамбовской области
 Официальный сайт администрации города Моршанск
 Городской сайт Моршанск. Ru
 Село со спутника
 
 
 Краевед.ру
 
 
 
 
 опрос в сельской библиотеки с. Кёрш-Борки
 Дом культуры Кёршинских Борков
 ТАМБОВГРАД.РУ
 Администрация моршанского района

Населённые пункты Моршанского района